PAPI ou Papi pode referir-se a:

 Performance Application Programming Interface em Ciências Tecnológicas;
 Point of Access for Providers of Information;
 Precision Approach Path Indicator;
 Papi (The L Word character), uma personagem da série The L Word por Janina Gavankar
 Public And Private Information;
 David Ortiz, conhecido como Big Papi, um jogador dominicano de basebol;
 Papı, uma vila em Azerbaijão;
 Mr. Papi, uma personagem fictícia na maioria da série de jogos Sunflat Games;
 Papi (marca), linha masculina de roupa interior;
 PAPI (Philadelphia Area Paranormal Investigators, sociedade de investigação paranormal sediada na Filadélfia;
 "Papi" (canção), por Jennifer Lopez do seu álbum Love?;

Desambiguação